Coloma Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Coloma Township,  du comté de Whiteside dans l'Illinois.

 , du comté de Berrien dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships